Nexus Music er et dansk produktions- og pladeselskab, som blev startet i 2002 af musikproducerne Jon & Jules (Jon Andersson Ørom og Johannes Jules Wolfson).

Nexus Music er et af Danmarks mest succesfulde produktionsselskaber, der har toppet hitlisterne mere end 20 gange og har modtaget over 100 guld- og platinplader. Selskabet står bl.a. bag udgivelser med Nik & Jay, Joey Moe, Alex, Ankerstjerne, Sisse Marie, Burhan G, Clemens og Cisilia, ligesom de har tilknyttet producerne Jon & Jules, Puma og Billy Beautiful. Nexus' artister og producere har modtaget talrige nomineringer, priser og certificeringer. I 2012 modtog Nik & Jay og Jon & Jules samlet IFPI's ærespris ved Danish Music Awards. 

Selskabet har udover at have signet og produceret Danmarks bedst sælgende popgruppe nogensinde, Nik & Jay, også produceret Danmarks største clubhit nogensinde, sangen "Yo-Yo" af Joey Moe. Nexus Music's artist, Cisilia, vandt i 2015, som den yngste vinder nogensinde, to Danish Music Awards for Årets Hit og Årets Nye Navn.

Singler

Albums

Album tracks 

Sange Nexus har skrevet og produceret, der ikke er en del af ovennævnte udgivelser:

Artister 
 Alex (2003–2005)
 Ankerstjerne
 Joey Moe
 Nik & Jay
 Sisse Marie
 Cisilia

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Referencer 

Pladeselskaber fra Danmark
Etableret i 2002